Портной е руско фамилно име, означаващо „шивач“ и може да се отнася за:
 Гари Портной, американски музикант
 Елика Портной, актриса и режисьорка от български произход
 Майк Портной, американски барабанист (на Дрийм Тиътър)

Руски фамилни имена